Юрий Кочетков:
 
 Кочетков, Юрий Петрович (1932—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.